Andoy (Namen), een dorp binnen de deelgemeente Wierde in België
Andøy, een gemeente in de Noorse provincie Nordland